Алекса́ндр Васи́льевич Ткачёв:
 Ткачёв, Александр Васильевич (род. 1957) — советский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион 1980 года.
 Ткачёв, Александр Васильевич (1955—2010) — русский поэт, бард, автор и исполнитель остросоциальных песен.